Lunn pode se referir a:
Gary Lunn
Arnold Lunn
Bob Lunn
Lunn Poly

Outros
3208 Lunn

Desambiguação